Gertler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gertler (1913–2001), deutscher Diplomlandwirt und Politiker (Zentrum)
 Alfred J. Gertler (* 1950), deutscher Journalist und Veranstaltungsorganisator
 André Gertler (1907–1998), ungarischer Violinist
 Dan Gertler (* 1973), israelischer Diamantenhändler und Geschäftsmann
 Howard Gertler, Filmproduzent

 Martin Gertler (* 1954), deutscher Hochschullehrer und Medienproduzent
 Meric Gertler (* 1955), kanadischer Geograph und Hochschulpräsident
 Rudolf Gertler (1893–1960), deutscher Politiker (GB/BHE)
 Thomas Gertler SJ (* 1948), katholischer Theologe und ehemaliger Rektor des Kollegs Sankt Georgen in Frankfurt am Main
 Viktor Gertler (auch Viktor Gáth, 1901–1969), ungarischer Filmeditor, Regisseur und Drehbuchautor